Д-30 — семейство реактивных двигателей и артиллерийская система

 Д-30, 122-мм гаубица
 Д-30 (двигатель) — семейство авиационных двигателей:
 Д-30Ф6 — двухконтурный турбореактивный двигатель (МиГ-31)
 Д-30КУ — двухконтурный турбореактивный двигатель (Ил-62М)
 Д-30КУ-154 — двухконтурный турбореактивный двигатель (Ту-154М)
 Д-30КП — двухконтурный турбореактивный двигатель (Ил-76 и самолёты на его базе)